Hildegard Michaelis ist der Name folgender Personen:

* Hildegard Michaelis (Künstlerin) (1900–1982), deutsche Künstlerin und Klostergründerin
 Hildegard Michaelis, deutsche Soziologin und Gerichtsreporterin, siehe Hildegard Damrow